Guilly puede referirse a: 

 Guilly, comuna francesa situada en Indre.
 Guilly, comuna francesa situada en Loiret.